El término consola o consolas puede referirse a:

 Consola de videojuegos o videoconsola, un sistema electrónico de entretenimiento para el hogar que ejecuta juegos electrónicos.
 Consola portátil, un dispositivo electrónico ligero que permite jugar videojuegos.
 Consola de sistema o consola de comandos, un método que permite a las personas dar instrucciones a algún programa informático.
 Consola, un dispositivo electrónico o electromecánico de hardware, usado para introducir o mostrar datos de una computadora.
 Consola, un dispositivo electrónico al cual se conectan diversos elementos emisores de audio.
 Consola, un elemento en arquitectura como por ejemplo el soporte para un balcón.
 Consola, un mueble que se adosa a una pared.
 Consolas, un tipo de letra.